
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Dupont :

Rue Dupont à Bruxelles ;
 Rue Dupont à Marche-en-Famenne ;

Rue Dupont à Lac-au-Saumon ;
 Rue Dupont à Pincourt ;
 Rue Dupont à Pont-Rouge ;
 Rue Dupont à Saint-Antonin.

Rue Dupont à Bourg-lès-Valence ;
 Rue Dupont à Toulouse ;
 Rue Armand Dupont à Vernouillet.

Voir aussi 
 
 
 Rue Dupont-de-l'Eure

Homonymie de toponyme